Marie Terezie, celým jménem Marie Terezie Alžběta Filipína Louise Josefa Jana (20. března 1762 Schönbrunský palác – 23. ledna 1770 Schönbrunský palác) byla rakouská arcivévodkyně a dcera císaře Josefa II. a jeho první manželky Isabelly Parmské

Původ 
Rodiče, korunní princ Josef a princezna Isabella Parmská byli oddáni dne 6. října 1760 ve Vídni. Prarodiči z otcovy strany byli královna Marie Terezie a císař František I. Lotrinský, z matčiny pak Filip, vévoda parmský a francouzská princezna Louisa Alžběta. Byla prvním vnoučetem Marie Terezie a Františka I. Lotrinského.

Život 
Marie Terezie se narodila necelý rok a půl po svatbě. Její matka, princezna Isabella Parmská, byla během tříletého manželství s Josefem těhotná pětkrát. Prodělala tři potraty a kromě Marie Terezie měla druhou dceru Marii Kristýnu, která žila jen dvě hodiny. Isabella zemřela pět dnů po této události, 27. listopadu 1763. V té době byl Marii Terezii rok a půl. Smrt první manželky byla pro Josefa velká rána, kterou nikdy nepřekonal a ve své dceři našel částečnou útěchu. Staral se o její výchovu a podílel se na jejím vývoji. Měla blízko ke své tetě, Marii Antonii, budoucí královně Francie, která byla o pouhých sedm let starší.

Smrt 
Pár měsíců před svými osmými narozeninami onemocněla zápalem plic. Josef II. dělal vše proto, aby svou dceru zachránil. Seděl dnem i nocí u jejího lůžka a podával jí léky a jídlo, ale nebylo v jeho silách ji zachránit. Zemřela ve vysokých horečkách dne 23. ledna 1770. Její smrt císařem hluboce otřásla, během několika let přišel o dvě manželky a dvě dcery. Arcivévodkyně Marie Terezie je pohřbena v Kapucínské kryptě ve Vídni.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Marie Terezie
Marie Terezie
Narození v roce 1762
Narození 20. března
Narození v Schönbrunnu
Úmrtí v roce 1770
Úmrtí 23. ledna
Úmrtí v Schönbrunnu
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Ženy